Masoarivo – comune del distretto di Antsalova, Madagascar
Masoarivo – comune del distretto di Belo sur Tsiribihina, Madagascar